Algar de Palancia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algar (ort), Valencia, Província de València, 
 Algar de Palancia (kommun i Spanien), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar